Шиши́морово — название населённых пунктов:

Россия 
 Шишиморово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Шишиморово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.